Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Manon Bollegraf e Nicole Provis erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Bollegraf con Eva Pfaff e la Provis con Elna Reinach.

La Bollegraf e la Pfaff hanno perso nel 1º turno contro Jo-Anne Faull e Rachel McQuillan.

La Provis e la Reinach hanno perso nei quarti di finale contro Neige Dias e Adriana Villagrán.

Mercedes Paz e Judith Wiesner hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Lise Gregory e Gretchen Magers.

Teste di serie
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (primo turno)
 Nicole Provis /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Judith Wiesner (campionesse)
 Nathalie Herreman /  Catherine Suire (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1989